Penew ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Penew (1882–1927), bulgarischer Literaturhistoriker und -kritiker
 Dimitar Penew (* 1945), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Ilijan Penew (* 1987), bulgarischer Biathlet
 Kamen Penew (* 1959), bulgarischer Ringer
 Ljuboslaw Penew (* 1966), bulgarischer Fußballspieler
 Penjo Penew (1930–1959), bulgarischer Dichter
 Weselin Penew (* 1982), bulgarischer Fußballspieler